Berlese se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Berlese
 Augusto Napoleone Berlese